Die WTT Cup Finals 2022 fanden vom 27. bis 30. Oktober 2022 im chinesischen Xinxiang statt.

Männer 
Da Liang Jingkun kurz vor dem Turnier vom chinesischen Verband suspendiert wurde, traten nur 15 Spieler an.

Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 25. Oktober 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Xinxiang